Naselja u BiH:
 Vukovići (Dobretići, BiH), naseljeno mjesto u općini Dobretići
 Vukovići (Hadžići, BiH), naseljeno mjesto u općini Hadžići
 Vukovići (Milići, BiH), naseljeno mjesto u općini Milići
 Vukovići (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno